Колониа (Яп) — административный центр штата Яп, одного из штатов Федеративных Штатов Микронезии
 Колониа (Понпеи) — административный центр штата Понпеи, одного из штатов Федеративных Штатов Микронезии
 Нестор Ландаг Колониа — филиппинский тяжелоатлет

См. также 

 Колония (значения)